Biografies
 Iltazar Inak, Inak (primer ministre) de Khivà
 Iltazar Khan, kan de Khiva 1804-1806